EPST est un sigle qui peut signifier :
 Établissement public à caractère scientifique et technologique ;
 École préparatoire aux sciences et techniques.